Ia ou IA peut faire référence à :

Saintes des Églises chrétiennes 
 Ia de Perse († vers 346 ou 362), ou Ias ou Violette, esclave grecque martyre en Perse sous Chapour II ;
 Ia de Cornouailles  (), ou Hia ou Ives, martyre bretonne près de l'embouchure de la Hayle, en Cornouailles britannique.

Biologie 
 Ia (genre), un genre biologique de chauve souris ;
 Ia, une variété de haschisch (résine de cannabis),
 IA, abréviation de influenza aviaire , soit la grippe aviaire,

Toponyme 
 Ia ou Oia, un village de l'île de Santorin en Grèce.

Sigles et codes
 Intelligence artificielle,
 A.I. Intelligence artificielle, un film de Steven Spielberg, sorti en 2001.
 insuffisance aortique, selon la liste des abréviations en médecine, 
 Iowa, selon les codes postaux américains,
 Industrie agroalimentaire,
 Inspecteur d'académie dans le jargon de l'Éducation nationale française,
 IA-4 à IA-64 (en passant par IA-8, 16 et 32), une norme de microprocesseurs d'Intel.
 Ingénieur de l'armement, corps technique d'ingénieurs militaires.
 Iraqi Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes
 Internet Archive
 Intel Architecture est l'ensemble des architectures du niveau le plus bas pour l'ensemble des programmes, et prônée par Intel
 Insémination artificielle
 l'interlingua (langue construite), selon la norme ISO 639 des codes des langues
 IA est une chanteuse virtuelle issue du logiciel Vocaloid

Code